Monte Casale ist der Name folgender Berge:
 Monte Casale (Fanesgruppe), 2898 m, Fanesgruppe, Italien
 Monte Casale (Gardaseeberge), 1632 m, Gardaseeberge, Italien